Dans la mythologie grecque, Scylla est porté par plusieurs personnages, notamment :
 Scylla, nymphe qui fut changée en monstre marin et associée à Charybde,
 Scylla fille de Nisos, princesse de Mégare, qui trahit son père par amour pour Minos.
 Scylla est un genre de crabes.
  est une tragédie lyrique de Theobaldo di Gatti (1701).
 Scylla est le pseudonyme d'un rappeur bruxellois.
 (155) Scylla est un astéroïde de la ceinture principale.
 , plusieurs  navires de la Royal Navy.